La Mer à boire est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 La Mer à boire (titre original : ), film franco-italien réalisé par Renato Castellani, sorti en 1963 ;
 La Mer à boire, film dramatique français coécrit et réalisé par Jacques Maillot, sorti  en 2012.

Littérature 
 La Mer à boire est un roman de Michel de Saint Pierre publié en 1951.
 La Mer à boire est un recueil de poèmes de Ludovic Janvier publié en 1987.